Кардозо може да се отнася за:
 Дулсе Мария Кардозо (р. 1964), португалска писателка
 Жозе Едуардо Кардозо (р. 1959), бразилски политик
 Фернандо Енрики Кардозо (р. 1931), бразилски политик